Товщина — розмір поперечного перерізу предмета, тіла, відстань у глибину від поверхні.

 Товщина пласта — відстань між покрівлею і підошвою пласта (горизонту, експлуатаційного об'єкта тощо).
 Товщина пластичного шару — одна з класифікаційних ознак вугілля, яка характеризує його спікливість.

Див. також 
 Довжина